«Князь Пожарский» (заказ 208) — российская атомная подводная лодка стратегического назначения, относящаяся к 4-му поколению. Восьмой корабль проекта 955 «Борей» и пятый, строящийся по модернизированному проекту 955А «Борей-А». Отличительная особенность новых ракетоносцев «Борей-А» в том, что при их строительстве не используются заделы от предыдущих моделей АПЛ, таких как «Щука-Б» или «Антей», что позволяет полностью раскрыть потенциал РПКСН 4-го поколения.

Подводная лодка названа в честь российского князя Дмитрия Пожарского.

История строительства 
Закладка состоялась 23 декабря 2016 года в Северодвинске на ОАО «Севмаш». 

По данным СМИ АПЛ будет передана СФ в 2024 году.

Примечания

Ссылки 
РПКСН "Князь Пожарский" // Проект 955А "Борей-А" // Заложена 23.12.2016 г. - Видео. Инфографика